Karl Hammerschmidt ist der Name folgender Personen:

* Karl Hammerschmidt (Politiker) (1862–1932), deutscher Politiker, MdL (Bayern) 1899–1924  
 Karl Hammerschmidt (Pfarrer) (1900–nach 1945), deutscher Theologe und Pfarrer 
 Karl Eduard Hammerschmidt (1801–1874), österreichischer Mineraloge